Toto je seznam největších osobních lodí řazený podle jejich prostornosti.

Reference

Externí odkazy 
 

Osobní lodě
Seznamy lodí
Lodě
Dějiny vodní dopravy